Bundestagswahlkreis 298 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis St. Wendel (seit 2002)
 Bundestagswahlkreis Sömmerda – Artern – Sondershausen – Langensalza (1990 bis 1998)